Терри Макдоно () — британский режиссёр телевидения.

Он действовал с 1985 года, работая техником и кинооператором на протяжении большей части 1990-х. Он затем стал режиссёром эпизодов сериалов «Максимум практики», «Там, где сердце», «По-королевски», «Тугая струна», «Улица» и «Винсент».

В 2008 году, он начал снимать эпизоды американских сериалов, а именно «В последний миг», «Во все тяжкие», «Во все тяжкие», «Врата», «Необыкновенная семейка», «Башня познания», мистический мини-сериал «Улика», «Череп и кости», «Ад на колёсах», «Форс-мажоры» и «Лучше звоните Солу».

В январе 2013 года, было объявлена, что он станет режиссёром документальной драмы BBC «Приключение в пространстве и времени», изображающей создание культового британского научно-фантастического сериала «Доктор Кто».

В 2015 году, он снял пилотный эпизод «Пространства» и финал сезона.

Примечания

Ссылки 

Телережиссёры по алфавиту
Телережиссёры XX века
Телережиссёры XXI века
Телережиссёры Великобритании